Det var den andra upplagan av Adelaide International som hölls under 2022, men det var första gången tävlingen hölls som en WTA 250-turnering.

Madison Keys vann sin första titel sedan 2019 efter att ha besegrat Alison Riske i finalen med 6–1, 6–2.

Seedning

Lottning

Finaler

Övre halvan

Undre halvan

Kvalturnering

Seedning

Kvalificerade
  Dayana Yastremska
  Storm Sanders
  Anastasia Potapova
  Heather Watson
  Rebecca Peterson
  Lauren Davis

Lucky loser
  Danka Kovinić

Kvallottning

Kval 1

Kval 2

Kval 3

Kval 4

Kval 5

Kval 6

Referenser
 Lottning
 Kvallottning

Noter

2022 – Damsingel
Adelaide International 2 2022 – Singel